Гарячий пар любові () — комедійна яой-манґа, намальована манґакою під псевдонімом «Камо Набако», про двох спадкоємців класичного японського готелю онсан-рьокано.

Сюжет 
У стародавньому готелі-рекане пар йде не тільки від знаменитих гарячих джерел! Коли скромний і відповідальний господар Рьокана Ватару стикається зі своїм другом дитинства, рішучим і вольовим Мінато - температура підвищується. Чи витримає красень Ватару пристрасть Мінато, або буде обпалений цією любов'ю?

Персонажі 
 Ватару — світле волосся.
 Мінато — темне волосся. Носить окуляри для зору. Управляючий дорогою мережею готелів. Конкурент місцевого Кураной, яким керує Ватару.
 Одзі Ітія — друг Ватару, світле волосся.
 Такіґава — завідувач готелю.

Див. також 
 Prince of Tennis dj - Yours Channel
 The Window Cleaner and the Director
 Hana Koi
 Яой

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  
 Манґа на сайті «manga.animea.net» 
 Манґа на сайті «mangapark.com» 

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Камо Набако